Coral Bay steht für:

 Coral Bay (Western Australia), Ort in Western Australia, Australien
 Coral Bay (Amerikanische Jungferninseln), Ort auf der Insel Saint John
 Coral Bay (Bucht), Bucht auf der Insel Saint John